Avane steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Vecchiano, Provinz Pisa, Italien
 einen Ortsteil der Stadt Empoli, Provinz Florenz, Italien